«Мейдстоун Юнайтед» () — англійський футбольний клуб з міста Мейдстоун, в графстві Кент. Клуб створено у 1992 році, домашні матчі проводить на стадіоні «Галлагер».

Історія 
Клуб був заснований у 1992 році під назвою «Мейдстоун Інвікта» на базі розформованого професіонального клубу «Мейдстоун Юнайтед», який був учасником Футбольної ліги з 1897 до 1992 року і був змушений покинути лігу через фінансовий крах, але з молоді було створено ядро нового клубу. Команда почала свій виступ у Регіональній лізі Кента, а у 1995 році повернула собі назву історичного клубу «Мейдстоун Юнайтед». 

У сезоні 2014/15 «Мейдстон Юнайтед» зайняв перше місце в Дивізіоні Південь Істмійської ліги і здобув право грати у Національній лізі Південь. У сезоні 2015/16 клуб зайняв перше місце, вийшовши в Національну лігу — п'яту по силі лігу Англії.

Статистика сезонів

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Статистика виступів команди  

Футбольні клуби Англії
Футбольні клуби, засновані 1992
Мейдстоун
Засновані у Великій Британії 1992